Springer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mark S. Springer
 Stewart Springer
 Victor G. Springer